Georg Leber – sindacalista e politico tedesco
 Julius Leber – politico tedesco
 Theodor Leber – oculista tedesco